

480001–480100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 480001 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 480002 ||  || 14 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 480003 ||  || 19 jun 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=004 bgcolor=#FFD5EA
| 480004 ||  || 15 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 480005 ||  || 14 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 480006 ||  || 25 dez 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 480007 ||  || 6 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 480008 ||  || 6 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 480009 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 480010 ||  || 22 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 480011 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 480012 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 480013 ||  || 25 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 480014 ||  || 31 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 480015 ||  || 17 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 480016 ||  || 4 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=017 bgcolor=#DFDFFF
| 480017 ||  || 2 out 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 480018 ||  || 19 fev 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=019 bgcolor=#FFDAB5
| 480019 ||  || 13 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 480020 ||  || 24 jan 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 480021 ||  || 18 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 480022 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 480023 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 480024 ||  || 15 dez 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 480025 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 480026 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 480027 ||  || 20 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 480028 ||  || 14 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 480029 ||  || 28 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 480030 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 480031 ||  || 14 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 480032 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 480033 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 480034 ||  || 19 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 480035 ||  || 4 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 480036 ||  || 27 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 480037 ||  || 1 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 480038 ||  || 13 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 480039 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 480040 ||  || 13 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 480041 ||  || 27 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 480042 ||  || 17 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 480043 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 480044 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 480045 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 480046 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 480047 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 480048 ||  || 29 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 480049 ||  || 26 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 480050 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 480051 ||  || 30 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 480052 ||  || 30 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 480053 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 480054 ||  || 29 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 480055 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 480056 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 480057 ||  || 28 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 480058 ||  || 2 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 480059 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 480060 ||  || 13 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 480061 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 480062 ||  || 15 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 480063 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 480064 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 480065 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 480066 ||  || 26 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 480067 ||  || 3 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 480068 ||  || 22 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 480069 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 480070 ||  || 7 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 480071 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 480072 ||  || 1 fev 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 480073 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 480074 ||  || 9 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 480075 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 480076 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 480077 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 480078 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 480079 ||  || 25 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 480080 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 480081 ||  || 31 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 480082 ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 480083 ||  || 21 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 480084 ||  || 7 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 480085 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 480086 ||  || 17 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 480087 ||  || 7 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 480088 ||  || 13 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 480089 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 480090 ||  || 8 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 480091 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 480092 ||  || 9 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 480093 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=094 bgcolor=#FFDAB5
| 480094 ||  || 9 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 480095 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 480096 ||  || 1 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 480097 ||  || 23 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 480098 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 480099 ||  || 10 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 480100 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|}

480101–480200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 480101 ||  || 14 jan 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 480102 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 480103 ||  || 22 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 480104 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 480105 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 480106 ||  || 10 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 480107 ||  || 12 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 480108 ||  || 18 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 480109 ||  || 9 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 480110 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 480111 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 480112 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 480113 ||  || 29 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 480114 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 480115 ||  || 29 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 480116 ||  || 12 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 480117 ||  || 14 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 480118 ||  || 3 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 480119 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 480120 ||  || 15 jun 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 480121 ||  || 11 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 480122 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 480123 ||  || 31 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 480124 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 480125 ||  || 9 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 480126 ||  || 12 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 480127 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 480128 ||  || 8 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 480129 ||  || 4 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 480130 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 480131 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 480132 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 480133 ||  || 9 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 480134 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 480135 ||  || 13 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 480136 ||  || 31 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 480137 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 480138 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 480139 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 480140 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 480141 ||  || 19 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 480142 ||  || 2 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 480143 ||  || 16 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 480144 ||  || 2 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 480145 ||  || 28 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 480146 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 480147 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 480148 ||  || 14 jun 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 480149 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 480150 ||  || 14 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 480151 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 480152 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 480153 ||  || 24 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 480154 ||  || 25 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 480155 ||  || 6 jun 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 480156 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 480157 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 480158 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 480159 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 480160 ||  || 10 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 480161 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 480162 ||  || 23 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 480163 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 480164 ||  || 29 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 480165 ||  || 3 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 480166 ||  || 21 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 480167 ||  || 27 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 480168 ||  || 24 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 480169 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 480170 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 480171 ||  || 24 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 480172 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 480173 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 480174 ||  || 7 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 480175 ||  || 11 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 480176 ||  || 27 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 480177 ||  || 29 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 480178 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 480179 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 480180 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 480181 ||  || 5 mai 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 480182 ||  || 9 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 480183 ||  || 8 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 480184 ||  || 5 jul 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=185 bgcolor=#FFDAB5
| 480185 ||  || 14 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 480186 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 480187 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 480188 ||  || 13 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 480189 ||  || 24 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 480190 ||  || 23 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 480191 ||  || 24 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 480192 ||  || 8 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 480193 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 480194 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 480195 ||  || 14 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 480196 ||  || 21 ago 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 480197 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 480198 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 480199 ||  || 25 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 480200 ||  || 5 abr 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|}

480201–480300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 480201 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 480202 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 480203 ||  || 11 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 480204 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 480205 ||  || 21 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=206 bgcolor=#FFDAB5
| 480206 ||  || 25 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 480207 ||  || 12 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 480208 ||  || 6 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 480209 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#FFDAB5
| 480210 ||  || 10 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 480211 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 480212 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 480213 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 480214 ||  || 23 jun 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 480215 ||  || 13 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 480216 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 480217 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 480218 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 480219 ||  || 26 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 480220 ||  || 7 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 480221 ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 480222 ||  || 11 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 480223 ||  || 10 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 480224 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 480225 ||  || 4 set 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 480226 ||  || 10 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 480227 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 480228 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 480229 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 480230 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 480231 ||  || 5 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 480232 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 480233 ||  || 10 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 480234 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 480235 ||  || 9 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 480236 ||  || 8 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 480237 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 480238 ||  || 31 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 480239 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 480240 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 480241 ||  || 2 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 480242 ||  || 23 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 480243 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Flora || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 480244 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 480245 ||  || 21 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 480246 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 480247 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 480248 ||  || 7 mar 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 480249 ||  || 13 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 480250 ||  || 17 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 480251 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 480252 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 480253 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 480254 ||  || 10 jun 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 480255 ||  || 2 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 480256 ||  || 1 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 480257 ||  || 14 ago 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 480258 ||  || 29 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 480259 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 480260 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 480261 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 480262 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 480263 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 480264 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 480265 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 480266 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 480267 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 480268 ||  || 31 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 480269 ||  || 3 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 480270 ||  || 31 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 480271 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 480272 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 480273 ||  || 12 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 480274 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 480275 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 480276 ||  || 4 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 480277 ||  || 4 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 480278 ||  || 12 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 480279 ||  || 15 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 480280 ||  || 17 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 480281 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 480282 ||  || 10 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 480283 ||  || 20 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 480284 ||  || 10 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 480285 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 480286 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 480287 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 480288 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 480289 ||  || 21 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 480290 ||  || 20 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 480291 ||  || 10 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 480292 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 480293 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 480294 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 480295 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 480296 ||  || 20 abr 2009 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 480297 ||  || 3 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 480298 ||  || 24 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 480299 ||  || 15 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 480300 ||  || 27 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

480301–480400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 480301 ||  || 15 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 480302 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 480303 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 480304 ||  || 13 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 480305 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 480306 ||  || 28 jan 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 480307 ||  || 10 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 480308 ||  || 31 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 480309 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 480310 ||  || 17 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 480311 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 480312 ||  || 11 jan 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 480313 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 480314 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 480315 ||  || 27 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 480316 ||  || 6 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 480317 ||  || 9 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 480318 ||  || 2 mar 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 480319 ||  || 4 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 480320 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 480321 ||  || 7 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 480322 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 480323 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 480324 ||  || 25 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 480325 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 480326 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 480327 ||  || 15 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 480328 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 480329 ||  || 23 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 480330 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 480331 ||  || 25 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 480332 ||  || 28 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 480333 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 480334 ||  || 11 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 480335 ||  || 12 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 480336 ||  || 17 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 480337 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 480338 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 480339 ||  || 28 jan 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 480340 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 480341 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 480342 ||  || 6 mar 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 480343 ||  || 15 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 480344 ||  || 24 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 480345 ||  || 1 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 480346 ||  || 29 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 480347 ||  || 2 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 480348 ||  || 5 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 480349 ||  || 28 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 480350 ||  || 28 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 480351 ||  || 22 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 480352 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 480353 ||  || 24 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 480354 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 480355 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 480356 ||  || 30 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 480357 ||  || 8 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 480358 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 480359 ||  || 2 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 480360 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 480361 ||  || 12 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 480362 ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 480363 ||  || 30 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 480364 ||  || 8 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 480365 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 480366 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 480367 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 480368 ||  || 20 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 480369 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 480370 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 480371 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 480372 ||  || 20 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 480373 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 480374 ||  || 11 ago 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 480375 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 480376 ||  || 10 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 480377 ||  || 30 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 480378 ||  || 18 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 480379 ||  || 8 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 480380 ||  || 4 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 480381 ||  || 4 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 480382 ||  || 15 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 480383 ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || Brangane || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 480384 ||  || 9 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 480385 ||  || 10 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 480386 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 480387 ||  || 4 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 480388 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 480389 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 480390 ||  || 5 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 480391 ||  || 29 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 480392 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 480393 ||  || 18 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Meliboea || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 480394 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 480395 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 480396 ||  || 5 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 480397 ||  || 1 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 480398 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 480399 ||  || 15 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 480400 ||  || 23 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

480401–480500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 480401 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 480402 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 480403 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Koronis || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 480404 ||  || 21 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 480405 ||  || 30 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 480406 ||  || 26 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 480407 ||  || 14 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 480408 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 480409 ||  || 24 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 480410 ||  || 27 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 480411 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 480412 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 480413 ||  || 28 dez 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 480414 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 480415 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 480416 ||  || 6 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 480417 ||  || 4 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 480418 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 480419 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 480420 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 480421 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 480422 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 480423 ||  || 19 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 480424 ||  || 12 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 480425 ||  || 14 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 480426 ||  || 28 mar 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 480427 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 480428 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 480429 ||  || 3 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 480430 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 480431 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 480432 ||  || 28 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 480433 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 480434 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 480435 ||  || 8 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 480436 ||  || 15 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 480437 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 480438 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 480439 ||  || 17 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 480440 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 480441 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 480442 ||  || 1 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 480443 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 480444 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 480445 ||  || 29 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 480446 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 480447 ||  || 7 nov 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 480448 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 480449 ||  || 16 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 480450 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 480451 ||  || 3 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 480452 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 480453 ||  || 27 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 480454 ||  || 11 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 480455 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 480456 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 480457 ||  || 31 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 480458 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 480459 ||  || 21 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 480460 ||  || 25 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 480461 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 480462 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 480463 ||  || 5 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 480464 ||  || 31 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 480465 ||  || 26 fev 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 480466 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 480467 ||  || 15 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 480468 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 480469 ||  || 22 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 480470 ||  || 24 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 480471 ||  || 14 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 480472 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 480473 ||  || 18 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 480474 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 480475 ||  || 26 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 480476 ||  || 10 mai 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 480477 ||  || 3 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 480478 ||  || 13 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 480479 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 480480 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 480481 ||  || 17 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 480482 ||  || 25 mar 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 480483 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 480484 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 480485 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 480486 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 480487 ||  || 12 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 480488 ||  || 1 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 480489 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 480490 ||  || 11 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 480491 ||  || 5 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 480492 ||  || 8 out 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 480493 ||  || 4 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 480494 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 480495 ||  || 1 jul 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 480496 ||  || 17 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 480497 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 480498 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 480499 ||  || 30 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 480500 ||  || 17 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

480501–480600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 480501 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 480502 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 480503 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 480504 ||  || 24 ago 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 480505 ||  || 15 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 480506 ||  || 21 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 480507 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 480508 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 480509 ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 480510 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 480511 ||  || 17 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 480512 ||  || 13 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 480513 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 480514 ||  || 28 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 480515 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 480516 ||  || 22 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 480517 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 480518 ||  || 3 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 480519 ||  || 22 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 480520 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 480521 ||  || 18 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 480522 ||  || 26 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 480523 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 480524 ||  || 2 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 480525 ||  || 14 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 480526 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 480527 ||  || 8 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 480528 ||  || 25 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 480529 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 480530 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 480531 ||  || 11 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 480532 ||  || 25 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 480533 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 480534 ||  || 23 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 480535 ||  || 4 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 480536 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 480537 ||  || 21 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 480538 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 480539 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 480540 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 480541 ||  || 16 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 480542 ||  || 24 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 480543 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 480544 ||  || 2 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 480545 ||  || 8 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 480546 ||  || 20 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 480547 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 480548 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 480549 ||  || 2 mai 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 480550 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 480551 ||  || 31 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 480552 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 480553 ||  || 24 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 480554 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 480555 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 480556 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 480557 ||  || 19 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 480558 ||  || 14 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 480559 ||  || 12 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 480560 ||  || 24 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 480561 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 480562 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 480563 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 480564 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 480565 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 480566 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 480567 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 480568 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 480569 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 480570 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 480571 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 480572 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 480573 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 480574 ||  || 22 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 480575 ||  || 16 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 480576 ||  || 6 fev 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 480577 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 480578 ||  || 29 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 480579 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 480580 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 480581 ||  || 12 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 480582 ||  || 1 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 480583 ||  || 29 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 480584 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 480585 ||  || 22 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 480586 ||  || 27 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 480587 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 480588 ||  || 30 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 480589 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 480590 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 480591 ||  || 3 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 480592 ||  || 24 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 480593 ||  || 13 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 480594 ||  || 22 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 480595 ||  || 16 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 480596 ||  || 18 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 480597 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 480598 ||  || 21 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 480599 ||  || 16 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 480600 ||  || 1 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|}

480601–480700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 480601 ||  || 14 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 480602 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 480603 ||  || 19 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 480604 ||  || 28 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 480605 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 480606 ||  || 30 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 480607 ||  || 11 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 480608 ||  || 20 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 480609 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 480610 ||  || 5 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 480611 ||  || 26 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 480612 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 480613 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 480614 ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 480615 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 480616 ||  || 16 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 480617 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 480618 ||  || 4 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 480619 ||  || 18 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 480620 ||  || 6 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 480621 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 480622 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 480623 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Croatia || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 480624 ||  || 13 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 480625 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 480626 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 480627 ||  || 29 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 480628 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 480629 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 480630 ||  || 4 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 480631 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 480632 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 480633 ||  || 15 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 480634 ||  || 16 fev 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 480635 ||  || 12 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 480636 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 480637 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 480638 ||  || 22 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 480639 ||  || 6 fev 2014 || Catalina || CSS || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 480640 ||  || 2 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 480641 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 480642 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 480643 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 480644 ||  || 16 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 480645 ||  || 27 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 480646 ||  || 29 jan 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 480647 ||  || 1 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 480648 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 480649 ||  || 2 jul 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 480650 ||  || 15 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 480651 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 480652 ||  || 5 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 480653 ||  || 15 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 480654 ||  || 10 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 480655 ||  || 27 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 480656 ||  || 15 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 480657 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 480658 ||  || 18 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 480659 ||  || 20 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 480660 ||  || 17 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 480661 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 480662 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 480663 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 480664 ||  || 14 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 480665 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 480666 ||  || 1 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 480667 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 480668 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 480669 ||  || 20 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 480670 ||  || 8 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 480671 ||  || 11 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 480672 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 480673 ||  || 14 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 480674 ||  || 11 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 480675 ||  || 17 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 480676 ||  || 27 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 480677 ||  || 30 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 480678 ||  || 19 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 480679 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 480680 ||  || 19 jan 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 480681 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 480682 ||  || 3 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 480683 ||  || 2 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 480684 ||  || 8 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 480685 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 480686 ||  || 2 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 480687 ||  || 30 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 480688 ||  || 19 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 480689 ||  || 21 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 480690 ||  || 1 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Charis || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 480691 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 480692 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 480693 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 480694 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 480695 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 480696 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 480697 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 480698 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 480699 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 480700 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

480701–480800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 480701 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 480702 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 480703 ||  || 17 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 480704 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 480705 ||  || 21 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 480706 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 480707 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 480708 ||  || 7 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 480709 ||  || 11 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 480710 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 480711 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 480712 ||  || 4 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 480713 ||  || 11 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 480714 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 480715 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 480716 ||  || 21 ago 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 480717 ||  || 17 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 480718 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 480719 ||  || 17 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 480720 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 480721 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 480722 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 480723 ||  || 22 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 480724 ||  || 26 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 480725 ||  || 3 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 480726 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 480727 ||  || 25 jun 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 480728 ||  || 16 jul 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 480729 ||  || 1 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 480730 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 480731 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 480732 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 480733 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 480734 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 480735 ||  || 26 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 480736 ||  || 13 out 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 480737 ||  || 2 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 480738 ||  || 1 nov 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 480739 ||  || 31 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 480740 ||  || 5 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 480741 ||  || 5 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 480742 ||  || 16 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 480743 ||  || 21 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 480744 ||  || 2 mai 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 480745 ||  || 30 jul 2012 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 480746 ||  || 26 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 480747 ||  || 13 jun 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 480748 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 480749 ||  || 20 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 480750 ||  || 25 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 480751 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 480752 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 480753 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 480754 ||  || 28 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 480755 ||  || 13 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 480756 ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 480757 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 480758 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 480759 ||  || 18 mai 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 480760 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 480761 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 480762 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 480763 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 480764 ||  || 28 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 480765 ||  || 13 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 480766 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 480767 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 480768 ||  || 3 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 480769 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 480770 ||  || 4 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 480771 ||  || 26 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 480772 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 480773 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 480774 ||  || 30 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 480775 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 480776 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 480777 ||  || 17 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 480778 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 480779 ||  || 26 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 480780 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 480781 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 480782 ||  || 8 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 480783 ||  || 31 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 480784 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 480785 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 480786 ||  || 15 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 480787 ||  || 13 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 480788 ||  || 21 set 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 480789 ||  || 2 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 480790 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 480791 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#FFDAB5
| 480792 ||  || 13 jun 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 480793 ||  || 27 set 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 480794 ||  || 19 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 480795 ||  || 27 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 480796 ||  || 28 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 480797 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 480798 ||  || 3 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 480799 ||  || 8 set 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 480800 ||  || 18 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

480801–480900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 480801 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 480802 ||  || 19 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 480803 ||  || 28 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 480804 ||  || 15 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 480805 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 480806 ||  || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 480807 ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#FFD5EA
| 480808 ||  || 6 dez 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 480809 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 480810 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 480811 ||  || 28 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 480812 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 480813 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 480814 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 480815 ||  || 13 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 480816 ||  || 1 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#FFD5EA
| 480817 ||  || 18 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 480818 ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=819 bgcolor=#FFDAB5
| 480819 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#FFD5EA
| 480820 ||  || 14 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#FFDAB5
| 480821 ||  || 19 nov 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=822 bgcolor=#FFD5EA
| 480822 ||  || 19 dez 1998 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=823 bgcolor=#FFD5EA
| 480823 ||  || 19 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#FFD5EA
| 480824 ||  || 10 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 480825 ||  || 3 ago 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 480826 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#FFDAB5
| 480827 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 480828 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 480829 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 480830 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 480831 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 480832 ||  || 1 nov 1999 || Olathe || Olathe || — || 
|-id=833 bgcolor=#FFDAB5
| 480833 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 480834 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 480835 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 480836 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 480837 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#FFDAB5
| 480838 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 480839 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 480840 ||  || 6 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 480841 ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 480842 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 480843 ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 480844 ||  || 2 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#FFDAB5
| 480845 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 480846 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 480847 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 480848 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 480849 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 480850 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 480851 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 480852 ||  || 24 nov 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 480853 ||  || 22 dez 2000 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=854 bgcolor=#FFD5EA
| 480854 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 480855 ||  || 14 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#FFD5EA
| 480856 ||  || 11 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 480857 ||  || 26 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=858 bgcolor=#FFD5EA
| 480858 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 480859 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 480860 ||  || 24 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#FFDAB5
| 480861 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 480862 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#FFDAB5
| 480863 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 480864 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 480865 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 480866 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 480867 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 480868 ||  || 11 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 480869 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 480870 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 480871 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 480872 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 480873 ||  || 22 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 480874 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#FFDAB5
| 480875 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#FFDAB5
| 480876 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 480877 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 480878 ||  || 23 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 480879 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#FFDAB5
| 480880 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#FFDAB5
| 480881 ||  || 21 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 480882 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#FFD5EA
| 480883 ||  || 21 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 480884 ||  || 9 jan 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=885 bgcolor=#FFD5EA
| 480885 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 480886 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 480887 ||  || 19 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 480888 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 480889 ||  || 19 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 480890 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 480891 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 480892 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 480893 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 480894 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 480895 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 480896 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#FFDAB5
| 480897 ||  || 16 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 480898 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 480899 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 480900 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

480901–481000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 480901 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 480902 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 480903 ||  || 12 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=904 bgcolor=#FFDAB5
| 480904 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 480905 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 480906 ||  || 28 set 2002 || Palomar || NEAT || Flora || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 480907 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 480908 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 480909 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 480910 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 480911 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 480912 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 480913 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 480914 ||  || 30 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 480915 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 480916 ||  || 7 nov 2002 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 480917 ||  || 13 nov 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FFDAB5
| 480918 ||  || 14 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 480919 ||  || 16 nov 2002 || Las Cruces || D. S. Dixon || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 480920 ||  || 16 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 480921 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FFD5EA
| 480922 ||  || 7 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 480923 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#FFDAB5
| 480924 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 480925 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 480926 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#FFD5EA
| 480927 ||  || 28 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 480928 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 480929 ||  || 25 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 480930 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 480931 ||  || 7 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 480932 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 480933 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#FFD5EA
| 480934 ||  || 1 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 480935 ||  || 31 jul 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=936 bgcolor=#FFD5EA
| 480936 ||  || 21 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 480937 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 480938 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 480939 ||  || 15 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 480940 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 480941 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 480942 ||  || 18 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 480943 ||  || 20 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 480944 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 480945 ||  || 27 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 480946 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 480947 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 480948 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 480949 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 480950 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 480951 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 480952 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 480953 ||  || 27 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 480954 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 480955 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 480956 ||  || 28 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 480957 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 480958 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 480959 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#FFDAB5
| 480960 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 480961 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FFDAB5
| 480962 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 480963 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 480964 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 480965 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 480966 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 480967 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 480968 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || Iannini || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 480969 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 480970 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 480971 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 480972 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 480973 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 480974 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 480975 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 480976 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 480977 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 480978 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Iannini || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 480979 ||  || 20 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 480980 ||  || 29 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 480981 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 480982 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 480983 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Iannini || 
|-id=984 bgcolor=#FFD5EA
| 480984 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 480985 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 480986 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 480987 ||  || 29 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 480988 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 480989 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=990 bgcolor=#FFDAB5
| 480990 ||  || 29 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 480991 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Henan || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 480992 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 480993 ||  || 10 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 480994 ||  || 30 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 480995 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 480996 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#FFDAB5
| 480997 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 480998 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 480999 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 481000 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)–(485000) (IAU Minor Planet Center)

480